Суперкубок Германии по футболу () — футбольное соревнование в Германии, состоящее из одного матча, в котором участвуют чемпион Германии и победитель Кубка Германии предыдущего сезона.

Первые три трофея были разыграны в 1941, 1977 и 1983 годах, когда турнир имел неофициальный статус. Официально розыгрыш Суперкубка Германии начал проводиться с 1987 года, тогда «Бавария» выиграла у «Гамбурга». В 1997 году вместо Суперкубка стал проводиться другой турнир — Кубок немецкой лиги. В 2008 году был сыгран неофициальный матч за Суперкубок, в связи с отменой Кубка лиги из-за чемпионата Европы по футболу. Также неофициальный матч был сыгран и в 2009 году. С 2010 года Суперкубок Германии вновь стал проводиться официально.

В случае, если чемпионат и Кубок выигрывает одна команда, против неё в Суперкубке играет клуб, занявший второе место в Бундеслиге.

Результаты

Статистика 
В таблице учитываются только официальные победы.

Примечания

Ссылки 
 Информация о Суперкубке на официальном сайте DFB

Футбольные соревнования в Германии
Германия